До 2041 года действует мораторий на добычу полезных ископаемых в Антарктиде.

Ожидаемые события 
 10 марта — прохождение кометы 14P/Вольфа возле Юпитера. Диаметр ядра кометы оценивается в 4,6 км.
 30 апреля — полное солнечное затмение пройдёт по территории Анголы, Демократической республики Конго, Уганды, Кении и Сомали.
 25 октября — кольцеобразное солнечное затмение пройдёт по территории Китая и Японии.
 ВВП Китая может превысить ВВП США, по мнению экспертов банка Goldman Sachs Group (США) и консалтинговой фирмы Price Waterhouse Coopers.

См. также

Примечания